Imbeensi – abitanti di Imbé de Minas
Imbeensi – abitanti di Imbé